Лиманська Друга сільська рада — орган місцевого самоврядування та адміністративно-територіальна одиниця в Україні:

 Лиманська Друга сільська рада — Полтавська область, Решетилівський район
 Лиманська Друга сільська рада — Харківська область, Дворічанський район

Див. також 
 Лиманська Перша сільська рада
 Лиманська сільська рада